Půjčka může být:
 výpůjčka – půjčení konkrétní, nezuživatelné věci
 zápůjčka – půjčení zastupitelné věci, zejména peněz
 bankovní půjčka
 nebankovní půjčka
 P2P půjčka
 krátkodobá půjčka, krátkodobý úvěr
 Mikroúvěr
 Půjčka pro Srbsko, veřejná půjčka v roce 1989
 Půjčka za oplátku neboli Něco za něco, hra Williama Shakespeara